Against All Odds (filme) — filme com Jeff Bridges e Rachel Ward, traduzido no Brasil como Paixões Violentas
 The Game (filme) — filme com Michael Douglas e Sean Penn, traduzido no Brasil como Vidas em Jogo
 Vidas em Jogo (telenovela) — telenovela brasileira de 2011

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão